Аббревиатура AW может означать:

 aW — аттоватт, единица мощности в системе СИ
 AW — двухбуквенный код ISO 3166-1 для Аруба
 Aw — кодовое обозначение климата саванн по классификации Кёппена
 .aw — домен верхнего уровня для Аруба
 AW — компьютерная игра Armored Warfare
 AW — виртуальный мир Active Worlds
 AW —  снайперская винтовка английского производства, разработанная в компании Accuracy International.
 AW — Autumn/Winter (Осень/Зима).

 AW — Adventure World (Мир приключений)